Sacavém (do árabe aš-Šaqaban) pode-se referir a:

Portugal 
 Sacavém - uma antiga freguesia portuguesa do concelho de Loures (consulte também a :categoria:Sacavém);
 Sacavém (Extramuros) - uma antiga freguesia portuguesa do concelho de Loures (1886-1895);
 Sacavém (Intramuros) - uma antiga freguesia portuguesa do concelho de Lisboa (1886-1895);
 União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho, uma nova freguesia criada em 2013.

Brasil 
 Sacavém - um bairro de São Luís, capital do Estado brasileiro do Maranhão.

Personalidades 
 Frei António Sacavém, O. Cist, religioso do Mosteiro de Alcobaça;
 Francisco Duarte Sacavém, militante comunista e resistente antifascista (1915-2003);
 John Stott Howorth, Barão de Howorth de Sacavém (1829-1893);
 José Joaquim Pinto da Silva, 1.º Visconde de Sacavém (1835-1921);
 José Joaquim Pinto da Silva Sacavém, 2.º Visconde de Sacavém (1863-1928).

Outros 
 Sacavém - uma estação ferroviária portuguesa da Linha da Azambuja;
 Sacavém - uma futura estação do Metropolitano de Lisboa.

Desambiguação